Deux Rivières (ou Deux-Rivières)  peut faire référence à :

Lieu 
 Communauté de communes des Deux Rivières : structure intercommunale du département de Meurthe-et-Moselle
 Deux Rivières, commune française de l'Yonne

Activités économiques 
 Parcs éoliens des Deux Rivières (Meurthe-et-Moselle)
 Brasserie des Deux Rivières : ancien nom de la Brasserie Coreff
 Les Deux Rivières : appellation du centre commercial à Lanester (Morbihan) entre 2009 et 2016.

Histoire 
 Bataille des Deux Rivières : bataille en Grande-Bretagne (671)
 Bataille des Deux Rivières : bataille en Afrique du Sud, aussi appelée Bataille de Modder River (1899)

Lieu imaginaire 
 Deux-Rivières : région dans le roman La Roue du temps de Robert Jordan.

Voir aussi 
 Rivière
 Trois-Rivières (homonymie)